Chidōkan (Tosa)
 Chidōkan (Tsuruoka)